Михаи́л Гершензо́н: Гершензон, Михаил Абрамович (1900—1942) — русский писатель и переводчик, сын А. О. Гершензона.
 Гершензон, Михаил Осипович (1869—1925) — русский философ и публицист.
 Гершензон, Михаил Шимонович — украинский архитектор, лауреат Государственной премии в области архитектуры.